Појам Ајдахо (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Ајдахо, савезна држава САД
 Округ Ајдахо (Ајдахо)
 УСС Ајдахо,